Contador puede referirse a:

Profesión 
 Un contador público, o contable, persona encargada de gestionar la contabilidad económica.

Aparatos 
Contador de agua, artefacto que permite contabilizar la cantidad de agua que pasa a través de él.
Contador de electricidad, véase medidor inteligente o vatihorímetro.

Ciencias exactas y electrónica 

Contador, circuito secuencial que cuenta los impulsos recibidos.
Contador, o clasificador numérico japonés, componente de la gramática de la lengua japonesa.

Cine 
 El contador, película estadounidense de 2016, protagonizada por Ben Affleck.

Personas 
 Javiera Contador (1974-), actriz y presentadora de televisión española.
 Alberto Contador (1982-), ciclista español.